Gagauzo puede referirse a:

 El idioma gagauz, lenguaje túrquico hablado por los gagauzos, oficial en Gagaucia. 
 Gagaucia, región autónoma de Moldavia.
 Los gagauzos como etnia.